Та́йное голосова́ние, Закрытое голосование — вид голосования, при котором участники голосуют анонимно (тайно).

Самым надежным способом сохранения тайны голосования является Баллотировка.

История 
При тайном (закрытом) голосовании исключается контроль за волеизъявлением избирателей. Также — право каждого избирателя на сохранение в тайне его волеизъявления. Частая форма голосования на многих уровнях выборов. В России наиболее масштабными применениями тайного голосования являются референдумы, президентские выборы и выборы депутатов государственной думы. В России тайное голосование было восстановлено Сталинской Конституцией в 1936-ом.

Важным критерием тайного (анонимного) голосования является исключение контроля за волеизъявлением голосующего. Наиболее распространено тайное (анонимное) голосование избирательными бюллетенями, которые заполняются избирателями (голосующими) в особой комнате или кабине, как правило, на специальных избирательных участках и опускаются в избирательный ящик (урну) в сложенном виде или специальном конверте.

Критика 

В ряде случаев при подсчёте голосов при тайном (анонимном) голосовании возможно выявление волеизъявления, например, в случае, если ведётся поимённый список избирателей, получивших бюллетени и все избиратели участка проголосовали единогласно.

Осложнена реализация тайного (анонимного) голосования при голосовании по почте (может применяться система с двойными конвертами). Тайна и передача волеизъявления может нарушаться, если избиратель не в состоянии лично прочесть бюллетень или обозначить свой выбор, и ему требуется помощь иного лица.

При использовании административного ресурса или при подкупе избирателей могут заставлять голосовать за определённых кандидатов и фотографировать заполненный бюллетень с целью контроля и нарушения тайны голосования, что стало возможным благодаря появлению доступных компактных фотокамер и смартфонов.

Тайное (анонимное) голосование, в отличие от открытого, невозможно верифицировать после его проведения, что приводит к возможным манипуляциям на выборах и фальсификации результатов голосования.

Верифицируемость тайному голосованию можно придать при помощи специально разработанных технологий с использованием протоколов тайного голосования.

Кроме того, существующие сегодня процедуры проведения тайного голосования требуют специальных помещений и приспособлений и сложных процедур (например, избирательный участок, оборудованный кабинками для заполнения бюллетеня и опечатанными урнами для голосования). Открытое же голосование менее требовательно к способам проведения — от собрания участников в помещении или на открытом воздухе до голосования с использованием интернета.

При этом открытое голосование гарантирует защиту от подтасовок и полную верифицируемость на всех стадиях голосования, включая оглашение результатов голосования.

См. также 
 Баллотирование

Примечания

Литература 
 
 
 Закон РСФСР «О выборах народных депутатов РСФСР», от 27 октября 1989 года.

Ссылки 
 Статья 7. Тайное голосование. Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. — Комментарий, зонаЗакона.ру
 Статья 21 Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года
 Пункт «b» статьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах 16 декабря 1966 года
 Пункты 5.1 и 7.4 Документа Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г.
 Статья 29 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г.
 Статья 5 «Тайное голосование» Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ (7 октября 2002)
 Electoral Integrity Topic Area / ACE Project 1998—2013 10.9 VOTING OPERATIONS, 10.9.1 Vote Secrecy page 165
 Secret ballots and vote buying / ACE Project, 2006

Выборы
Голосование
Избирательное право